Courcelles (oficialmente, Courcelles-le-Roi, desde noviembre de 2018) es una comuna francesa situada en el departamento de Loiret, en la región de Centro-Valle del Loira.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Courcelles